Nižná může být:

 Nižná (okres Piešťany) – obec na západě Slovenska
 Nižná (okres Tvrdošín) – obec na severu Slovenska